Velika nagrada Velike Britanije 1972 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 15. julija 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 76
| 1:47:50,2
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 76
| + 4,1 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 19
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 76
| + 1:12,5
| 3
| 4
|-
! 4
| 17
|  Chris Amon
| Matra
| 75
| +1 krog
| 17
| 3
|-
! 5
| 18
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 75
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 6
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 75
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 3
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 74
| Zavrten
| 8
|  
|-
! 8
| 27
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 73
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 9
| 4
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 73
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 10
| 33
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 71
| +5 krogov
| 25
|  
|-
! 11
| 11
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 70
| +6 krogov
| 6
|  
|-
! 12
| 28
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 69
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! 13
| 31
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 69
| +7 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 22
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 64
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 60
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 59
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 49
| Pritisk olja
| 1
|  
|-
! Ods
| 26
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 47
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 25
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 39
| Diferencial
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jackie Oliver
| BRM
| 36
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 31
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 29
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 21
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 30
|  Nanni Galli
| Tecno
| 9
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Henri Pescarolo
| Williams-Ford
| 7
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 12
|  Peter Gethin
| BRM
| 5
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 3
| Trčenje
| 20
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:24.0

Formula 1 sezona 1972
1972